Узбекистан на летних Олимпийских играх 2012 был представлен 53 спортсменами в тринадцати видах спорта (в пятнадцати спортивных дисциплинах).

Награды 

6 ноября 2012 года МОК лишил узбекского борца Сослана Тигиева бронзовой медали в вольной борьбе в категории до 74 кг за применение допинга. Бронза перешла к венгру Габору Хатошу.

23 июля 2019 года МОК лишил борца вольного стиля (до 120 кг) Артура Таймазова, выступавшего за Узбекистан, золотой медали Олимпийских игр 2012 года за нарушение антидопинговых правил. Во время повторной проверки допинг-пробы спортсмена было выявлено запрещенное вещество дегидрохлорметилтестостерон (пероральный туринабол). Дисциплинарная комиссия МОК аннулировала результаты Артура Таймазова, а также обязала его вернуть медаль, диплом и значок Олимпиады-2012.

Участники

Результаты соревнований 
Цветовые обозначения:

Бокс 

 Мужчины

Борьба 

Мужчины

 Вольная борьба

МОК лишил борца вольного стиля (до 120 кг) Артура Таймазова, выступавшего за Узбекистан, золотой медали Олимпийских игр 2012 года за нарушение антидопинговых правил. Во время повторной проверки допинг-пробы спортсмена было выявлено запрещенное вещество дегидрохлорметилтестостерон (пероральный туринабол).

Дисциплинарная комиссия МОК аннулировала результаты Артура Таймазова, а также обязала его вернуть медаль, диплом и значок Олимпиады-2012.

 Греко-римская борьба

Прим.:
 VT — Победа/Поражение на туше
 PP — Техническая победа/Техническое поражение по очкам
 PO — Победа/Поражение по очкам

Водные виды спорта

Плавание 

 Женщины

Велоспорт

Шоссейные гонки 
 Мужчины

Гимнастика

Спортивная гимнастика 

 Женщины

Художественная гимнастика 

 Женщины

Прыжки на батуте 

 Женщины

Гребля на байдарках и каноэ

Гладкая вода 
Мужчины

Женщины

Дзюдо 

Мужчины

Лёгкая атлетика 

Мужчины

Женщины

Стрельба 

Женщины

Теннис 

Мужчины

Тхэквондо 

Мужчины

Женщины

Тяжёлая атлетика 

Мужчины

Женщины

Фехтование 

 Мужчины

Прим.: В индивидуальных соревнованиях спортсмены сражаются три раунда по три минуты, либо до того момента, как один из спортсменов нанесёт 15 уколов. Если по окончании времени в поединке зафиксирован ничейный результат, то назначается дополнительная минута до «золотого» укола.

Примечания

Ссылки 
 Национальный олимпийский комитет республики Узбекистан
 Узбекистан на сайте Олимпийских Игр 2012

Страны на летних Олимпийских играх 2012 года
Спорт в Узбекистане в 2012 году